Коларово () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Петрич. Находится примерно в 9 км к юго-западу от центра города Петрич и примерно в 73 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 1880 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области